Жозеф Болонь де Сен-Жорж, Жозеф Булонь, шевалье де Сен-Жорж, чаще просто — шевалье де Сен-Жорж (, 25 декабря 1745, Бас-Тер, Гваделупа — 10 июня 1799, Париж) — французский , , -виртуоз, королевский мушкетёр, уроженец Гваделупы. Получил прозвище чернокожий Моцарт (ещё его называли чернокожим Дон Жуаном).

Биография 
Предки чернокожего Моцарта по отцовской линии, нидерландские протестанты, поселились в Вест-Индии в 1645 году. Сам он — сын французского плантатора и его чернокожей рабыни, иначе говоря — родился рабом. После ложного обвинения в убийстве его отец был вынужден в 1747 году с женой и сыном бежать во Францию, где был через два года по ходатайству брата, советника короля Пьера де Болонь, прощён королём и смог вернуться на Гваделупу. В 1753 году он навсегда отослал сына в Париж, в 1757 году получил аристократический титул.

Жозеф сделал одновременно военную и музыкальную карьеру. Отличался статью (имел рост 1 м 80 см). С тринадцати лет изучал фехтовальное искусство у известного фехтовальщика Николя Тексье де ла Боэссьера, также обучался верховой езде, литературе, игре на скрипке и клавесине. В 1761 году был принят в королевскую жандармерию. Учился музыке у Жана-Мари Леклера. Вероятно, на него оказал влияние и Гавинье. В 1763 году он купил себе место советника короля и рыцарское звание. Для него, скрипача-виртуоза, писали музыку Антонио Лолли, Карл Стамиц, Франсуа-Жозеф Госсек, он концертировал в Англии и Франции.

В 1769 году стал членом созданного Госсеком оркестра Concert des Amateurs, а вскоре и его дирижёром. В журнале Музыкальный альманах (1775) оркестр был назван лучшим в Париже, а может быть, и в Европе. Затем он возглавил оркестр масонской Олимпийской ложи (он был одним из первых чернокожих масонов во Франции). Оркестр заказал Гайдну шесть симфоний (так называемые Парижские симфонии, 1785—1786) и — под управлением шевалье де Сен-Жоржа — стал их первым исполнителем. На премьере присутствовала Мария-Антуанетта, ей больше других понравилась 85-я симфония, которая получила поэтому название Королева. Людовик XVI собирался назначить шевалье де Сен-Жоржа директором Королевской оперы, но назначение не состоялось из-за протеста нескольких артисток (в частности, Софи Арну и Мари-Мадлен Гимар), считавших ниже своего достоинства служить под руководством мулата; так излагает эту историю барон Фредерик Мельхиор фон Гримм в своей Переписке.

Отстранённый от музыки, шевалье отдал все силы искусству фехтования и стяжал славу как блестящий боец. Известна его схватка с легендарным шевалье д’Эоном в присутствии принца Уэльского, будущего короля Георга IV (1787). Был первым чернокожим полковником французской армии (1792). Воевал с австрийцами. Под его началом служил Тома-Александр Дюма, также мулат, отец будущего автора Трех мушкетёров. После Революции был за близость к королевскому двору разжалован, арестован (1793), около года провел в тюрьмах Шантийи и Онденвиля (департамент Уаза). С 1797 года руководил оркестром Кружок Гармонии.

Музыкальная деятельность 
Автор концертных симфоний, струнных квартетов, скрипичных концертов, сонат для скрипки и клавесина, музыкальных комедий Эрнестина (1777, либретто Шодерло де Лакло), Охота (1778) и других сочинений. Руководил частным музыкальным театром госпожи де Монтесон, супруги герцога Орлеанского. В 1779 году он давал уроки музыки Марии-Антуанетте.

Оперы 
 Ernestine, комическая опера в 3 действиях премьера в Париже, Comédie Italienne, 19 июля 1777 г., утрачена. Примечание: сохранилось несколько номеров.
 La Partie de chasse, комическая опера в 3 действиях.
 L’Amant anonyme.
 La Fille garçon,  премьера в Париже, Comédie Italienne, 18 августа 1787 г., утрачена.
 Aline et Dupré, ou le marchand de marrons, , 1788, утрачена.
 Guillaume tout coeur ou les amis du village, комическая опера в одном действии, либретто Монне, премьера в Лилле, 8 сентября 1790, утрачена.

Память 
В 2001 году улица Ришпанса между первым и восьмым округами Парижа была переименована в улицу шевалье де Сен-Жоржа.

На Гваделупе прошла посвящённая ему выставка, в 2009 году был учреждён международный музыкальный фестиваль его имени, действует Общество друзей композитора. Во Франции, на Гваделупе, на Кубе ставятся драматические и музыкальные спектакли о нём. Его музыка исполняется и записывается, несколько его скрипичных концертов записал Жан-Жак Канторов, струнные квартеты — квартет Аполлон. В России один из его скрипичных концертов исполнил Московский симфонический оркестр (2006).

Образ в культуре 
Как колоритная фигура эпохи упоминается в романах Дюма (Ожерелье королевы, Дочь маркиза и др.), романе Теккерея Виргинцы. Несколько романов и пьес сочинены персонально о нём:

 Beauvoir R. de. Le Chevalier de Saint-Georges. Paris: H.-L. Delloye, 1840 (переизд. 1869)
 Brival R. Le Chevalier de Saint-Georges, Éditions Lattès, 1991.
 Picouly D. La treizième mort du chevalier. Paris : Grasset, 2004
 Marciano D. Le chevalier de Saint-Georges, le fils de Noémie. École-Valentin: Thepsis, 2006

Существуют также музыкальная комедия Мельвиля и Р.де Бовуара «Шевалье де Сен-Жорж» (1840, переизд. 2001), опера Алена Геде «Чернокожий в эпоху Просвещения» (пост. 2005, 2009), кубинский балет «Чернокожий Моцарт» (2006).

В 2022 году вышел художественный фильм «Шевалье».

Примечания

Литература 
 
 Guédé A. Monsieur de Saint-George, le Nègre des Lumières. Arles: Actes Sud, 1999 (переизд. 2001, англ. пер. 2003)
 Ribbe Cl. Le Chevalier de Saint-George. Paris: Perrin, 2004
 Smith W.E. The black Mozart: le Chevalier de Saint-Georges. Bloomington: AuthorHouse, 2005
 Bardin P. Joseph, sieur de Saint-George: le chevalier noir. Paris: Guénégaud, 2006
 Banat G. The Chevalier de Saint-Georges: Virtuoso of the Sword and the Bow. Hillsdale: Pendragon Press, 2006
 Brewster H., Velasquez E. The other Mozart: the life of the famous Chevalier de Saint-George. New York: Abrams Books for Young Readers, 2007
 Cline-Ransome L., Ransome J. Joseph Boulogne, chevalier de Saint-George. New York: Schwartz & Wade Books, 2010

Ссылки 

 Музыка on line
 Канадский документальный телефильм о композиторе, 2003
 Телефильм на сайте IMDB

Военные Франции XVIII века
Академические музыканты Франции
Масоны ВВФ
Масоны XVIII века
Оперные композиторы